Gladitsch ist der Familienname folgender Personen:

 Gertrud Gladitsch (1903–1946), deutsche Leichtathletin (1927 deutsche Meisterin über 100 Meter und Vizemeisterin im Weitsprung)
 Herbert Gladitsch (1905–1956), deutscher Verwaltungsbeamter und Politiker (BCSV, CDU)
 Hermann Gladitsch (1811–1863), deutscher Kaufmann, Rittergutsbesitzer und Politiker

Siehe auch: Gladisch